Рагулі

 Рагулі — село на Кубані в Росії
 Рагулі (річка) — річка на Кубані в Росії

 Рагуль — сленгове прізвисько малокультурної людини.
 «Рагулі» (ragu.li) — відеоблог Тетяни Микитенко.